Teich steht für:

 Teich, künstlich angelegtes Stillgewässer
 Le Teich, französische Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Constantia Teich, österreichisches Verpackungsunternehmen

Teich ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Teich (1890–1960), deutscher Politiker (SPD)
 Carl August Teich (1837–1887), Hofphotograph in Dresden
 Christian Teich (* 1984), deutscher Orientierungsläufer
 Curt Teich (1877–1974), deutsch-amerikanischer Drucker und Erfinder
 Dieter Teich (1934–1953), deutscher Arbeiter, Opfer der DDR-Diktatur
 Hans-Joachim Teich (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Johannes Teich (1904–1975), deutscher Politiker (KPD)
 Karl August Teich (1838–1908), baltischer Lepidopterologe 
 Martin Teich (1911–2004), deutscher Meteorologe
 Nelson Teich (* 1957), brasilianischer Onkologe und Gesundheitsminister
 Otto Teich (1866–1935), deutscher Komponist und Verleger
 Walther Teich (1894–1962), deutscher Schriftsteller und Bühnenautor 
 Werner Teich (1932–2010), deutscher Eisenbahningenieur

Teich ist der Ortsname von:
 Teich (Gemeinde Lockenhaus), Ortsteil von Lockenhaus, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland

Siehe auch:
 Deich
 Fischteich (Begriffsklärung)
 Geschützter Landschaftsbestandteil Teich
 Großer Teich
 Neuer Teich
 Teichs
 Teig